

Toponymes 
Curtil est compris dans le nom des communes françaises suivantes :  
 Curtil-Vergy
 Curtil-sous-Burnand
 Curtil-Saint-Seine
 Curtil-sous-Buffières

Patronyme 

 Jean-Marie Curtil (1915-1965), ébéniste de formation, agent de liaison pour l’Armée Secrète Polliat.
 Emmanuel Curtil (né en 1971), comédien français, spécialisé dans le doublage.